Oberfischbach ist der Name folgender Orte:

 Oberfischbach, Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Oberfischbach (Freudenberg), Ortsteil der Stadt Freudenberg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Oberfischbach (Großerlach), Ortsteil der Gemeinde Großerlach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Oberfischbach (Markdorf), Ortsteil der Gemeinde Markdorf, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Oberfischbach (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Oberfischbach (Gemeinde Oepping), Ortschaft der Gemeinde Oepping, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Unterfischbach